Пе́ттер Гра́нберг (; 27 августа 1992, Елливаре, Швеция) — шведский хоккеист, защитник. Игрок клуба «Шеллефтео». Чемпион мира 2013 года.

Игровая карьера

Клубная карьера 
Петтер Гранберг начинал хоккейную карьеру в клубе Шеллефтео, играя за команды разных возрастов. Первый матч за основную команду он сыграл в сезоне 2009/10. В 2010 году его на драфте НХЛ в четвёртом раунде выбрал «Торонто Мейпл Лифс», а год спустя уже на драфте КХЛ в третьем раунде его выбрало минское «Динамо». Но несмотря на это, Петтер остался играть в Швеции.

24 мая 2012 года Гранберг подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто», а через год перешёл в фарм-клуб «кленовых листьев» в АХЛ — «Торонто Марлис».

Первый матч за «Торонто» Гранберг провел 12 апреля 2014 года в заключительной игре регулярного чемпионата 2013/14 против «Оттавы Сенаторз». Он заменил в составе другого шведского защитника — Карла Гуннарссона.

22 ноября 2015 года «Нэшвилл Предаторз» забрал Гранберга с драфта отказов «Торонто».

В сборной 
За молодёжную сборную Швеции Гранберг играл на молодёжном чемпионате мира в 2012 году. За взрослую сборную Петтер играл годом позже, на домашнем чемпионате мира. В обоих случаях шведы выиграли золотые медали, а Гранберг набрал по одному очку за голевые передачи.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Питео»
Игроки ХК «Сундсвалль»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой